Но́йманн () — німецьке данське та єврейське (ашкеназьке) прізвище, що бере початок від прізвиська для прибульця до місцевості, складається з середньоверхньонімецького niuwe чи німецького neu («новий») + середньоверхньонімецького man чи німецького Mann («людина»).

Відомі носії 
 Ганна Нойман (; 1914—1971) — німецький математик, яка працювала в області теорії груп.
 Гайнц-Йоахім Нойманн (; 1909—1976) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Ганс-Вернер Нойманн (; 1906—1943) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан крігсмаріне.
 Ганс-Йоахім Нойманн (; 1922—1944) — німецький офіцер-підводник, лейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Герберт Нойманн (;  1953) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Гільдеґард Нойманн (; 1919—2011) — старша наглядачка в концтаборах Равенсбрюк та Терезієнштадт.
 Ґустав Нойман (; 1838—1881) — німецький шахіст і літератор, національний майстер (1865).
 Ернст Нойманн (; 1834—1918) — німецький патолог і гематолог.
 Іван (Нойман) (; 1811—1860) — єпископ Філадельфії, святий католицької церкви, перший канонізований американський католицький єпископ.
 Клаус Нойманн (; 1923—2000) — німецький льотчик-ас винищувальної авіації, лейтенант люфтваффе вермахту (1945), оберстлейтенант люфтваффе бундесверу.
 Отто Нойманн (; 1884—1969) — німецький військовий юрист, генерал-штабний суддя вермахту (1 травня 1944).
 Робін Нойманн (;  1997) — нідерландська плавчиня, учасниця Олімпійських ігор 2016 року.
 Рудольф Нойманн (; 1885—1960) — австро-угорський, австрійський офіцер, генерал-майор австрійської армії.
 Фрідріх-Вільгельм Нойманн (; 1889—1975) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.
 Юзеф Нойман (; 1857—1932) — друкар, президент Львова, посол Галицького крайового сейму.

Див. також 
 Нойман

Примітки